W Polsce
 Harbutowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Sułkowice 
 Harbutowice – wieś w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Skoczów

 Harbutowice – dawna gromada w powiecie wadowickim, a później w powiecie myślenickim